Marie-Anne d'Autriche (1683-1754), reine par son mariage avec Jean V de Portugal.
 Marie-Anne-Victoire d'Espagne (1718-1781), reine par son mariage avec Joseph  de Portugal.
 Marie-Anne-Françoise de Portugal (1736-1813), fille de Joseph  de Portugal et de Marie-Anne-Victoire d'Espagne.
 Marie-Anne-Victoire de Portugal (1768-1788), fille aînée de la reine Marie Ire de Portugal et de Pierre III de Portugal, infante d'Espagne par mariage.
 Marie-Anne de Portugal (1843-1884), infante du Portugal et princesse héritière de Saxe.
 Marie-Anne de Portugal (1861-1942), cinquième fille de Michel I, ex-roi de Portugal et grande-duchesse de Luxembourg.

Homonymie dynastique